Стандартний хінді слово 'Gossain''' або Госсена або Gusain або Gussain (похідний від   "владика почуттів") може означати:

 Gossains, індус соціальна група, що займається Вед
 Назва, дана членів Shaiva саньясіном порядок Dashanami сампрадая встановлено Шанкарачар'я.
 Назва, дана лідерів вайшнавів ордену Валлабга.
 Dasnami Sanyas назва, дана учня за своєю ґуру після отримання хрестилися в саньясу традиції (наприклад Госсена або Gusain або Госвамі Тулсидас).

 Література 
 H. П. Блаватська, 1892. Теософське Глосарій''. Лондон: Теософське видавниче товариство
 Новий Ілюстрований Колумбія енциклопедія Т. 23, 1979. Нью-Йорк: Columbia University Press

Див також 
 Ґаудія-вайшнавізм